Die Liste der Mannschaftskader der schweizerischen 1. Bundesliga im Schach 2018/19 beinhaltet alle Spieler, die für die Schweizerische Schachbundesliga 2018/19 gemeldet wurden, mit ihren Einzelergebnissen.

Allgemeines 

Die 7 Vereine konnten maximal 20 Spieler melden. Nicht alle gemeldeten Spieler kamen auch zum Einsatz. Während der SC Bodan mit  14 eingesetzten Spielern auskam, spielten bei der SG Riehen 18 Spieler mindestens eine Partie. Insgesamt kamen 115 Spieler zum Einsatz, von denen 12 keinen Wettkampf versäumten. Punktbester Spieler war Jürgen Fend (SV Wollishofen) mit 5,5 Punkten aus 6 Partien. Je 4,5 Punkte erreichten Thomas Henrichs und Fabian Bänziger (beide SC Gonzen), wobei Bänziger 5 Partien spielte, Henrich 6. Mit Rustam Kasimjanov, Imre Héra, Georg Fröwis, Roland Lötscher, Luca Kessler, Ufuk Tuncer, Markus Räber, Ali Habibi (alle SC Gonzen), Nikita Petrow (Cercle d'échecs de Nyon), Philipp Balcerak und Erich Lang (beide SG Winterthur) erreichten elf Spieler 100 %. Von diesen wurde Kessler viermal eingesetzt, Héra dreimal, Tuncer, Räber und Petrow je zweimal, die übrigen Genannten je einmal.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom November 2018); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom November 2018), bei Spielern ohne Elozahl ist die Wertung aus der Führungsliste 4/2018 (veröffentlicht im Juli 2018) eingeklammert angegeben
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom November 2018; AUT = Österreich, CZE = Tschechische Republik, FRA = Frankreich, GER = Deutschland, HUN = Ungarn, NED = Niederlande, ROU = Rumänien, RUS = Russland, SRB = Serbien, SUI = Schweiz, TUR = Türkei, UKR = Ukraine, UZB = Usbekistan
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien

SC Gonzen

Cercle d'échecs de Nyon

SG Winterthur

SG Riehen

SV Wollishofen

SC Bodan

SC Kirchberg

Echiquier Bruntrutain Porrentruy 

Die Mannschaft wurde ohne Kadermeldung zurückgezogen.

Anmerkungen 
 Kampflose Siege sind in den Einzelbilanzen berücksichtigt, kampflose Niederlagen finden keine Berücksichtigung.

Weblinks 

 Spielerlisten Schweizerische Gruppenmeisterschaft 2018/19 (PDF; 748,91 KB)
 Ergebnisse beim Schweizerischen Schachbund

Wikipedia:Liste
Schachbundesliga (Schweiz)
Schach 2018
Schach 2019